EMON steht als Abkürzung für:

 Emergentes Organisations-Netzwerk, organisatorische Verflechtungen mit flacher Hierarchie

Siehe auch:
 Emons
 Emonska cesta